Giappone
Iburi – antica provincia
Sottoprefettura di Iburi – sottoprefettura della prefettura di Hokkaidō